Oregon, az Amerikai Egyesült Államok állama
Oregon, település Ohio államban
Oregon (zenekar) 
Oregon City, Oregon állam Clackamas megyéjének városa